Itabaiana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itabaiana (ort i Brasilien, Paraíba), 
 Itabaiana (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Itabaiana (ort i Brasilien, Sergipe), 
 Itabaiana (kommun i Brasilien, Sergipe), 

Robotskapade Brasilienförgreningar